Rózsa és tövis, 1991-es amerikai filmdráma Martha Coolidge rendezésében
Rózsa és tövis, Édith Piaf életéről szóló könyv